Luther Johnson (1903–1978) amerikai autóversenyző
 Luther Johnson (1934–1976) Georgie Boy, amerikai bluesgitáros, énekes
 Luther Johnson (1939–2022) Guitar Junior, amerikai bluesgitáros, énekes
 Luther Johnson (1939–2019) Houserocker, amerikai bluesénekes, gitáros, dalszerző
hasonló néven
 Luther Alexander Johnson (1875–1965) amerikai politikus, kongresszusi képviselő (Texas)